Gombe bezeichnet:
 Gombe (Angola), eine Ortschaft in Angola
 Gombe (Butambala), eine Ortschaft in Uganda
 Gombe (Bundesstaat), ein Bundesstaat in Nigeria
 Gombe (Stadt), eine Stadt in Nigeria im gleichnamigen Bundesstaat
 Gombe, ein Stadtteil von Kinshasa in der Demokratischen Republik Kongo
 Gombe-Stream-Nationalpark, Nationalpark in Tansania
 Gombe (Wakiso), eine Ortschaft in Uganda
 Gumbe, eine Rahmentrommel und ein Musikstil in der Karibik und Westafrika

Gombe ist der Familienname von
 Christian Gombe (* 1962), zentralafrikanischer Basketballspieler